Евтихий — последний экзарх Равенны. Правил с 728 по 751 год.

Усмирил восстание, в ходе которого был убит его предшественник Павел.

Конец власти Византии в Равенне положил король лангобардов Айстульф, захватив город в 751 году.

Умер Евтихий в 752 году.

Литература 
 

Экзархи Равенны
Правители Европы VIII века
Евнухи Византии